Josef Augusta je ime več osebnosti:

 Josef Augusta (hokejist)
 Josef Augusta (paleontolog)